(1812-1894), homme politique américain ;
 Paul Reade (1943-1997), compositeur britannique ;
 Shanaze Reade (née en 1988), coureuse cycliste britannique ;
 Thomas Reade (1782-1849), officier supérieur britannique ;
 William Winwood Reade (1838-1875), historien, explorateur et philosophe britannique.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais